Filippo Lante Montefeltro della Rovere, II duca Lante della Rovere – nobile italiano
 Filippo Lante Montefeltro della Rovere, IV duca di Bomarzo – nobile italiano